Eurovision Song Contest 1965 sändes den 20 mars 1965 från Sala di Concerto della RAI i Neapel, Italien i och med att Italien året före hade vunnit med "Non ho l'età" av Gigliola Cinquetti. Värd för festivalen var Renata Mauro, kapellmästare var Gianni Ferrio och röstkontrollant var Miroslav Vilcek. Svensk kommentator var Berndt Friberg.
Varje jury bestod av 10 medlemmar och delade ut 5, 3, och 1 poäng till sina tre favoritbidrag, men kunde samtidigt slå ihop sina poängsummor i ett bidrag om de var överens om detta. Detta hände när Belgien gav Storbritannien sex poäng. I den svenska juryn ingick bland andra Beppe Wolgers.

Det var första gången detta år som ett land sjöng på något annat språk än sitt eget officiella språk. Nämligen Sverige som sjöng på engelska istället för svenska. Det fanns faktiskt ingen regel gällande val av språk sedan tävlingen startade 1956. Det var året därpå som språkregeln infördes.

Vinnare detta år blev Luxemburg med låten Poupée de cire, poupée de son med France Gall. Kalabalik utbröt när det stod klart att France Gall hade vunnit. Hon flydde från festivalen och svarade inte på någon av journalisternas frågor. Från vinsten fram till sin död talade hon inte om festivalen. France Gall dog 2018.

Fyra länder blev poänglösa detta år, Spanien, Västtyskland, Belgien och Finland.

Uttagningen av det finska bidraget väckte het debatt i finsk press. Dels ansågs inte bidraget uttrycka den finländska nationalsjälen. Dessutom frågade många öppet, hur Finland kunde skicka en finländsk sångare av ryskt ursprung som representant till Neapel. Andra försvarade Viktor Klimenko, som var en populär artist.

Bidragen

Omröstningen 
Luxemburg tog ledningen i första omröstningen, och Monaco kom upp jämsides i andra. Sedan drog Luxemburg iväg och höll ledningen till tävlingens slut.

Omröstningen genomfördes utan större problem. Ett litet missöde inträffade när Spanien gav sina röster, vilket gjorde att landet fick kontaktas igen. Problemet löste sig dock snabbt. Ett större problem var själva upplägget. Ländernas totala poäng visades med liggande stapeldiagram, som gjorde det svårt för både publik och TV-tittare att se exakt hur många poäng de olika länderna hade. Detta koncept användes aldrig mer igen.

Återkommande artister

Källor

Externa länkar 

Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1965 i Italien